Özçelik est un nom de famille turc composé de öz, qui peut signifier « pur, véritable », et çelik « acier » ; il est notamment porté par :

Par ordre alphabétique
  (né en 1967), acteur turc ;
  (née en 1982), actrice turque ;
 Kemal Özçelik (1922-2020), cavalier turc ;
  (né en 1954), homme politique et diplomate turc ;
  (né en 1992), footballeur turc ;
 Özlem Özçelik (née en 1972), joueuse de volley-ball turque ;
 Serap Özçelik (née en 1988), karatéka turque.

Notes et références 

Homonymie de patronyme turc